Das Webster's World Matchplay 1996 wurde vom 28. Juli bis zum 3. August 1996 vom World Darts Council im Empress Ballroom der Winter Gardens in Blackpool zum insgesamt dritten Mal ausgetragen.

Titelverteidiger war der Engländer Phil Taylor, welcher jedoch im Achtelfinale am neuen Matchplay-Champion Peter Evison scheiterte. Dieser gewann im Finale mit 16:14 gegen Dennis Priestley. Priestley scheiterte damit zum dritten Mal im Folge im Finale eines World Matchplays.

Format 
Bei dem im K.-o.-System durchgeführten Turnier mit insgesamt 40 Teilnehmern wurde jede Partie in Legs gespielt. Ein Leg gewann der Spieler, der als erstes genau 501 Punkte warf. Der letzte Wurf eines Legs musste auf ein Doppelfeld erfolgen.

In der erstmals ausgetragenen Vorrunde waren mindestens 5 Legs notwendig, um das Spiel zu entscheiden. In der ersten und zweiten Runde wurde über eine Distanz von Best of 15 Legs gespielt. Im Viertelfinale sowie dem Spiel um Platz 3 brauchte musste man mindestens 11 Legs für sich entscheiden, um das Spiel zu gewinnen. Im Halbfinale wurde Best of 25 Legs gespielt, bevor im Finale dann eine Distanz von Best of 31 Legs entschied.

Das Besondere am World Matchplay ist, dass man ein Spiel mit mindestens zwei Legs Vorsprung gewinnen musste. Es wird auch noch nicht – wie zu späterer Zeit eingeführt – nach einer bestimmten Anzahl an gespielten Legs auf einen Last-Leg-Decider zurückgegriffen. Es wurde so lange weitergespielt, bis ein Spieler zwei Legs Vorsprung auf seinen Gegner hatte. Diese Regel galt jedoch nicht für das Spiel um Platz 3.

Preisgelder 
Das Preisgeld beim World Matchplay 1996 verteilte sich auf die Spieler wie folgt:

Setzliste

Ergebnisse

Vorrunde

Hauptrunde

Weblinks

Einzelnachweise 

1996
Dartveranstaltung 1996
Dartwettbewerb in Blackpool